Segusium – toponimo in lingua latina di Susa
 Segusium – associazione culturale italiana